Norwegię na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2002 reprezentowało 27 zawodników (24 mężczyzn i 3 kobiety). Norwegia zdobyła 19 medali (10 złotych, 3 srebrne, 6 brązowych)

Zawodnicy 
Narciarstwo alpejskie
 3 mężczyzn, 0 kobiet
Biegi narciarskie / Biathlon
 6 mężczyzn, 3 kobiety
Hokej na lodzie na sledgach
 15 mężczyzn

Medale

Złoto

Srebro

Brąz

Drużyna hokeistów 
Faza grupowa

Finał

Norwegia przegrała w finale po rzutach karnych. Po trzech tercjach i dogrywce utrzymywał się wynik 3:3.

Linki zewnętrzne 
 
 Norweskie medale na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2002

Norwegia na igrzyskach paraolimpijskich
Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2002
2002 w Norwegii